Le terme white house est l'anglais pour maison blanche. Le nom White House fait en général référence à la Maison-Blanche, la résidence du président des États-Unis. Son nom a été repris pour : 
 Little White House, une résidence privée de villégiature du président Théodore Roosevelt où il est mort
 Western White House, nom donné à la résidence privée de certains président des États-Unis 

White House peut aussi faire référence à :
 La White House, un site anasazi en Arizona ;
 White House, une localité en Virginie ;
 White House, une ville du Tennessee ;
 White House, une ville de Jamaïque, dans la paroisse de Westmoreland.

Voir aussi